Als Oberkirche 
 wird entweder das Obergeschoß einer Doppelkirche bezeichnet
 oder es handelt sich – wie in den folgenden Beispielen – um den meist volkstümlichen Kirchennamen einer Kirche, die im Vergleich zu den übrigen Sakralbauten innerhalb einer Stadt topographisch höher gelegenen ist. 
Beispielsweise tragen folgende Kirchen diesen Namen:

Oberkirche (Arnstadt)
Oberkirche (Bad Frankenhausen)
Oberkirche Unser Lieben Frauen (Burg bei Magdeburg)
Oberkirche St. Nikolai in  Cottbus
Siehe auch
Unterkirche
Oberkirch
Oberkirchen
Obernkirchen